Kosovaars voetbalelftal onder 19 (mannen)
 Kosovaars voetbalelftal onder 19 (vrouwen)